Астрономическая обсерватория (значения):

 Астрономическая обсерватория 
 Астрономическая обсерватория «Джеминиано Монтанари» 
 Астрономическая обсерватория Гэкко 
 Астрономическая обсерватория Дайник 
 Астрономическая обсерватория Иркутского государственного университета 
 Астрономическая обсерватория Казанского университета 
 Астрономическая обсерватория Киевского университета 
 Астрономическая обсерватория Кёнхи 
 Астрономическая обсерватория Львовского университета 
 Астрономическая обсерватория Мальорки 
 Астрономическая обсерватория Мерате 
 Астрономическая обсерватория Островик 
 Астрономическая обсерватория Петербургской академии наук 
 Астрономическая обсерватория Пистойезе 
 Астрономическая обсерватория Санкт-Петербургского университета 
 Астрономическая обсерватория Санта Лючия Стронконе 
 Астрономическая обсерватория Саратовского государственного университета 
 Астрономическая обсерватория Сормано 
 Астрономическая обсерватория Триеста 
 Астрономическая обсерватория Ягеллонского университета 
 Астрономическая обсерватория гимназии имени А. Л. Кекина 
 Астрономическая обсерватория имени В. П. Энгельгардта